Liga Europejska siatkarek 2015 – 7. edycja imprezy siatkarskiej rozgrywana w dniach 31 lipca–13 września 2015 roku. Zwycięzcą rozgrywek po raz pierwszy została reprezentacja Węgier.

System rozgrywek 
W fazie grupowej wystąpi 6 drużyn rywalizujących ze sobą w jednej grupie. Do Final Four awansują 4 najlepsze reprezentacje z grupy.

Uczestnicy 
  (20.)
  (34.)
  (17.)
  (6.)
  (4.)
  (30.)

Rozgrywki

Faza grupowa 
Tabela

 Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Faza finałowa

Półfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Finał 

|-
|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left; font-size:90%"|Po lewej gospodarze pierwszych meczów.1 złoty set: 13:15
|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2015 w piłce siatkowej